La tribù del calcio – programma televisivo sportivo
 La tribù del calcio ("The Soccer Tribe") – saggio di Desmond Morris